Need For Speed: Most Wanted — відеогра.
 Most Wanted — альбом американської співачки Гіларі Дафф.